Diversi partiti nel mondo, perlopiù di ispirazione liberale o radicale appunto, hanno assunto la denominazione di Partito Radicale:

A livello mondiale
 Partito Radicale Transnazionale

Europa

Bulgaria
 Partito Radicale Democratico (1902-attualmente)

Danimarca
 Sinistra Radicale (1905-attualmente)

Francia
 Partito Radicale (1901-attualmente/aderente all'UDI)
 Partito Radicale di Sinistra (1971-attualmente)

Italia
 Partito Radicale Italiano (1877-1925)
 Partito Radicale (1955-attualmente)
 Radicali Italiani/Amnistia, Giustizia & Libertà

Lussemburgo
 Partito Radicale Socialista (1925-1932)
 Partito Radicale Liberale (1932-1945)

Paesi Bassi
 Lega Radicale (1892-1901)
 Partito Politico dei Radicali (1968-1991)

Romania
 Partito Radicale (1884-1819)

Serbia
 Partito Radicale Popolare (1881-1926)
 Partito Radicale Serbo (1991-attualmente)

Spagna
 Partito Radicale Repubblicano (1908-1934)
 Partito Radicale Socialista Repubblicano (1929-1934)

Svizzera
 Partito Radicale (1830-1894)
 Partito Liberale Radicale (1894-2009)
 PLR.I Liberali Radicali (2009-attualmente)

Ucraina
 Partito Radicale (2010-attualmente)

Regno Unito
 Radicali (17??-1859)

Asia

India
 Partito Democratico Radicale (1940-1948)

Oceania

Nuova Zelanda
 Partito Radicale (1896-1905)

Sud America

Argentina
 Unione Civica Radicale (1891-attualmente)
 Unione Civica Radicale Popolare (1957-1972)
 Unione Civica Radicale Intransigente (1957-1972)

Cile
 Partito Radicale del Cile (1863-1994)
 Partito Radicale del Cile (1994-attualmente)

Ecuador
 Partito Liberale Radicale Ecuadoregno (182?-attualmente)
 Fronte Radicale Alfarista (1972-attualmente)

Paraguay
 Partito Liberale Radicale Autentico (1978-attualmente)